L'edizione 1959-60 della Staatsliga (A) vide la vittoria finale del SK Rapid Wien.

Capocannoniere del torneo fu Friedrich Cejka del Wiener AC con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 SK Rapid Wien Campione d'Austria 1959-60.
 Wiener Sport-Club ,Wiener AC ,First Vienna FC , FK Austria ,1.Simmeringer SC e Linzer ASK rappresentano la federazione austriaca ÖFB alla Coppa Mitropa 1960.
 Kremser SC retrocesso dopo lo spareggio.
 WSV Donawitz e SK Admira Wien retrocesse.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
Fußball-Bundesliga (Austria)